Missing Link – australijska wytwórnia muzyczna
 Missing Link (polski tytuł: Brakujące ogniwo) – amerykański film fabularny z 1988 roku
 Missing Link – album muzyczny grupy Heart & Soul, wydany 22 kwietnia 2016
 The Missing Link – album muzyczny amerykańskiego saksofonisty, Freda Andersona (wyd. 1984)
 The Missing Link – album muzyczny Jeremy’ego Enigka (wyd. 2007)
 The Missing Link – album muzyczny grupy Rage (wyd. 1993)
 Missing Link – zabawka logiczna wynaleziona w 1981 przez Stevena P. Hansona i Jeffreya D. Breslowa

Przypisy